Берарий (, ) — мужское имя. Известные носители:
 Берарий I — епископ Ле-Мана (655—670)
 Берарий II — епископ Ле-Мана (705—710)
 Берарий — архиепископ Нарбона (842 — не ранее 844)